L'édition 2006 du tournoi de Chine s'est déroulée du 12 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
Márcos Baghdatís remporte son  en simple face à Mario Ančić. Ce dernier se consolera en remportant le double avec Mahesh Bhupathi face à Michael Berrer et Kenneth Carlsen. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2006)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Compétition de tennis à Pékin
Chine
Sport en Chine en 2006
Tennis en septembre 2006